La Gloria bezeichnet:

 La Gloria (La Pampa), Ort in Argentinien
 La Gloria (Kolumbien), Gemeinde in Kolumbien
 La Gloria (Arriaga), Ort in Chiapas, Mexiko
 La Gloria (Ixtapangajoya), Ort in Chiapas, Mexiko
 La Gloria (La Trinitaria), Ort in Chiapas, Mexiko
 La Gloria (Perote), Ort in Veracruz, Mexiko
 La Gloria (Úrsulo Galván), Ort in Veracruz, Mexiko

Siehe auch:
 Gloria (Begriffsklärung)